Angewandte Chemie steht für:

 ein nicht klar definiertes Teilgebiet der Chemie (praktische bzw. industrielle Anwendung der Chemie)
 Angewandte Chemie (Zeitschrift), eine Fachzeitschrift